Lady Hamilton bezeichnet:

 Emma Hamilton (1765–1815), englische Lebedame und Mätresse von Lord Nelson
 Lady Hamilton (Film), deutscher Stummfilm von Richard Oswald aus dem Jahr 1921
 Lady Hamilton (Apfel), eine Apfelsorte.
 Lady Hamilton (Operette), Operette von Eduard Künneke aus dem Jahr 1926
 Lady Hamilton, deutsch Lord Nelsons letzte Liebe, britischer Film von Alexander Korda aus dem Jahr 1941
 Lady Hamilton – Zwischen Schmach und Liebe, Film von Christian-Jacque aus dem Jahr 1968
 Lady Hamilton (Roman), Memoiren einer Favoritin. Historischer Roman von Alexandre Dumas des Älteren aus dem Jahr 1865